Роберт Джон Берк (; ) — американский актёр. Наиболее известен по ролям в телесериалах «Закон и порядок: Специальный корпус», «Спаси меня» и «Сплетница».

Биография и карьера 
За свою актёрскую карьеру снялся более чем в 80 фильмах и телесериалах. В 1993 году сыграл Робокопа в фильме «Робокоп 3». В 2006 году номинирован на премию Гильдии киноактёров США в категории «Лучший актёрский состав в игровом кино» за роль в фильме «Доброй ночи и удачи».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Перчейз-колледжа
Киноактёры США